Розенгрен (Росенгрен) () — фамилия:

 Розенгрен, Бернт (род. 1937) — шведский джазовый музыкант.
 Росенгрен, Биргер (1917—1977) — шведский футболист.
 Росенгрен, Отто (род. 2003) — шведский футболист.
 Розенгрен, Биргит (1912—2011) — шведская актриса.
 Розенгрен, Маргит (1901—1952) — шведская певица оперетты и актриса, сестра Биргит Розенгрен.
 Розенгрен, Матс (род. 1962) — шведский философ.